Анатолий Ми́ллер: Миллер, Анатолий Иванович (1860—после 1919) — русский военный инженер, генерал-лейтенант.
 Миллер, Анатолий Филиппович (1901—1973) — советский историк-востоковед.